Ашот I Великий (; дата рожд. незв. — ) — князь князей (862—885), a затем царь (885—890) Армении из династии Багратуни. Основатель Армянского царства Багратидов.

Биография 
С 855 года занимал должность спарапета Армении. В 862 году арабский халиф Ахмад аль-Мустаин признаёт Ашота I «князем князей» Армении<ref name="Британника">:"The election by the nobles of Smbat’s son Ashot I (the Great), who had been accepted as «prince of princes» by the Arabs in 862, to be king of Armenia in 885 was recognized by both caliph and emperor."</ref>. В 863 году Ашот I участвует в «сражении сорока» против вторгшихся в страну арабов.

В 875 году католикос и князья из разных областей Армении организовали собрание и решили объявить независимость страны от Арабского халифата и попросить халифа Аль-Мутамида признать Ашота царём. Больше десяти лет тянулся этот вопрос. Но в 885 году халиф принимает царствование Ашота Багратуни. Его царствование принимает и император Византии Василий I, посылая корону и подарки. Таким образом при Ашоте I была восстановлена независимость Армении. Будучи признанный со стороны Византии как «архонт архонтов», владел высшей властью по отношению к остальным правителям Закавказья. В 887 году Ашот I возложил корону на голову первого Багратидского царя Грузии (Иверии) Адарнасэ IV.

Во время правления Ашота I для Армении создаются более удобные условия. Для двух соседних стран, то есть и для Арабского царства, и для Византии, было выгодно сотрудничать с царством Багратидов. Ашот I сохраняет с ними дружеские отношения, но желает создать империю из своей страны. Вел борьбу за суверенитет и объединение Армении. Подчинил крупных феодалов. Так, например ему удаётся усмирить в 888 году мятеж области Вананд и присоединить его к своему государству. Ашот превращает город Карс в одну из основных крепостей. В 880-гг. одержал победу над арабскими войсками.

После него в 891 году правление принимает его сын Смбат I.

 Примечания 

 Литература 
 
 
 
 
 Кирилл Львович Туманов''. Manuel de Généalogie et de Chronologie pour le Caucase chrétien (Arménie, Géorgie, Albanie), Édition Aquila, Rome, 1976, p. 108

Багратиды
Цари Армении
Князья Армении
Анийское царство
Военачальники IX века